Женская национальная сборная Грузии по волейболу () — представляет Грузию на международных соревнованиях по волейболу. Управляющей организацией выступает Федерация волейбола Грузии ().

История 
Волейбол появился в Грузии в 1926 году. Важное значение для популяризации волейбола имел приезд в Тифлис в 1927 актёров Московского драматического театра, познакомившего с новой игрой всех желающих. В 1928 столичные команды приняли участие в отборочном турнире ЗСФСР к Всесоюзной спартакиаде, в котором участвовали команды Баку, Еревана и Тифлиса.

С 1935 года грузинские команды были постоянными участниками всех общесоюзных соревнований — Спартакиад народов СССР, чемпионатов и розыгрышей Кубка СССР. В отличие от мужского, женский волейбол республики практически не имел серьёзных достижений, кроме довоенных лет, когда в 1936 году женская сборная Тифлиса разделила второе место по итогам чемпионата СССР (хотя в составе команды из столицы Грузии и не было волейболисток грузинской национальности). В послевоенное время сильнейшая команда Грузинской ССР (в основном тбилисский «Буревестник») регулярно представляла республику в общесоюзных первенствах, но занимала места в лучшем случае в середине турнирной таблицы, а после раздела в 1966 чемпионата СССР на две группы (в дальнейшем — лиги) «Буревестник» выступал только во второй из них. Лучший результат — 3-е место во 2-й группе в 1966 году. С 1970-х годов женский волейбол Грузии постоянно терял в популярности и вследствие этого «Буревестник» окончательно обосновался среди аутсайдеров 2-й группы (1-й лиги), а в 1986 и вовсе выбыл из числа участников чемпионатов страны, заняв последнее место в 1-й лиге.

Во всех 9-ти волейбольных турнирах Спартакиад народов СССР принимала участие женская сборная Грузинской ССР. Лучший результат — 6-е место в 1956 году. В 1964 году женская сборная Грузинской ССР провела ряд товарищеских матчей в Иране.
         
После получения Грузией независимости федерация волейбола страны в 1992 году вступила в ФИВБ и ЕКВ.

Дебютировала в официальных международных соревнованиях женская сборная страны только в 2004 году, когда приняла участие в отборочном турнире чемпионата Европы 2005 (категория «В»). Соперницами грузинских волейболисток были национальные команды Словении, Хорватии, Швеции и Молдавии. Первые 6 матчей турнира, проходившего по системе с разъездами, грузинки проиграли и лишь в 7-й игре, принимая на своём поле сборную Молдавии, одержали победу. Последний же матч, который команда Грузии должна была провести в Швеции и вовсе не состоялся из-за неурядиц с визами.

В дальнейшем сборная Грузии ещё четырежды была среди участников отборочных турниров чемпионатов Европы (2007, 2009, 2011 и 2015), но не смогла одержать в них ни одной победы.

В январе 2009 года грузинские волейболистки впервые стартовали в квалификации чемпионата мира. Один из групповых турниров 1-го раунда прошёл в Таллине и в нём команда Грузии сумела один раз выиграть — у сборной Дании 3:1, но поражения от Эстонии и Молдавии не дали возможности грузинской команде продолжить борьбу в турнире.

Сборная Грузии приняла участие и в отборочном турнире Олимпиады 2012, но в предварительных матчах дважды проиграла команде Швеции и выбыла из квалификации.

В 2015 году национальная команда Грузии впервые участвовала в розыгрыше Евролиги, но уступила своим соперникам во всех 10 проведённых матчах, заняв последнее (6-е место).

В 2017 после годичного перерыва сборная Грузии вновь вышла на официальную международную арену, приняв участие в трёх турнирах — квалификации чемпионата мира, Евролиге и чемпионате Европы, одну из групп которого принимала столица Грузии Тбилиси. Ни в одном из матчей этих соревнований грузинские волейболистки не смогли избежать поражений.

По состоянию на конец 2021 года на счету женской сборной Грузии 82 официальных матча, из которых выиграно лишь 4.

Результаты выступлений и составы

Олимпийские игры 
Сборная Грузии участвовала в одном квалификационном олимпийском турнире.

 2012 — не квалифицировалась

 2012 (квалификация): Тамта Данелия, Тинатин Чаучидзе, Ирине Шенгелия, Майя Гушарашвили, Ия Шанидзе, Анна Тваури, Нино Стуруа, Яна Задименченко, Мариами Мукасашвили, Анна Гвенцадзе, Ирина Кахадзе, Дали Алибегашвили. Тренер — Нино Мгебришвили.

Чемпионаты мира 
В квалификации чемпионатов мира 1994—2006 сборная Грузии участия не принимала.

 2010 — не квалифицировалась
 2014 — не участвовала
 2018 — не квалифицировалась
 2022 — не квалифицировалась

 2010 (квалификация): Тея Мдзелури, Ирине Шенгелия, Тинатин Чаучидзе, Элеонора Казарян, Натия Бандзеладзе, Яна Задименченко, Кристин Сантана (Сака), Нино Мукасашвили, Ирина Кахадзе, Дали Алибегашвили, Андреса Мартинс дос Шагас (Ртвело), Мариам Кипшидзе. Тренер — Нино Мгебришвили.
 2018 (квалификация): Мариам Гаприндашвили, Нино Кораеви, Ана Бацацашвили, Мария Царенко, Ана-Мариам Кипшидзе, Гванца Улумбелашвили, Джульета Санадзе, Ирина Челидзе, Светлана Сосновская, Анна Каландадзе, Гванца Маркарашвили, Тинатин Чаучидзе. Тренер — Паата Улумбелашвили.

Чемпионаты Европы 
В квалификации чемпионатов Европы 1993—2003 сборная Грузии участия не принимала.

 2005 — не квалифицировалась
 2007 — не квалифицировалась
 2009 — не квалифицировалась
 2011 — не квалифицировалась
 2013 — не участвовала
 2015 — не квалифицировалась
 2017 — 13—16-е место
 2019 — не квалифицировалась
 2021 — не квалифицировалась
 2023 — не квалифицировалась

 2005 (квалификация): Нели Айрапетян, Натия Арвеладзе, Земфира Будагова, Тамта Давитулиани, Марика Герлиани, Нона Гвинджилия, Марина Джиошвили, Нино Метревели, Найра Накхян, Майя Сааташвили, Марина Вашакидзе, Лейла Худоева, Мария Царенко.
 2007 (квалификация): Нели Айрапетян, Дали Алибегашвили, Натия Бандзеладзе, Тамта Данелия, Ирина Кахадзе, Элеонора Казарян, Анна Мариам Купшидзе, Тамар Корошинадзе, Софико Ломидзе, Ирине Шенгелия, Тинатин Чаучидзе. Тренер — Нино Мгебришвили.
 2009 (квалификация): Нели Айрапетян, Дали Алибегашвили, Натия Бандзеладзе, Тамта Данелия, Ирина Кахадзе, Элеонора Казарян, Анна Мариам Купшидзе, Тамар Корошинадзе, Софико Ломидзе, Ирине Шенгелия, Тинатин Чаучидзе, Яна Задименченко. Тренер — Нино Мгебришвили.
 2011 (квалификация): Ирине Шенгелия, Ирина Кахадзе, Тинатин Чаучидзе, Дали Алибегашвили, Натия Бандзеладзе, Тамта Данелия, Элеонора Казарян, Анна Мариам Купшидзе, Нино Стуруа, Яна Задименченко, Тея Мдзелури, Анна Тваури, Майя Гушарашвили. Тренер — Нино Мгебришвили.
 2015 (квалификация): Мариам Гаприндашвили, Тинатин Чаучидзе, Мария Царенко, Ана-Мариам Кипшидзе, Кетеван Блуашвили, Софико Ломидзе, Нино Стуруа, Анна Тваури, Анна Каландадзе, Ирина Челидзе, Тамта Данелия, Элеонора Казарян. Тренер — Паата Улумбелашвили.
 2017: Мариам Гаприндашвили, Нино Кораеви, Ана Бацацашвили, Мария Царенко, Ана-Мариам Кипшидзе, Мариам Бериашвили, Гванца Улумбелашвили, Джульета Санадзе, Ирина Челидзе, Светлана Сосновская, Анна Каландадзе, Гванца Маркарашвили, Тинатин Чаучидзе. Тренер — Паата Улумбелашвили.
 2019 (квалификация): Тинатин Жгенти, Нино Кораеви, Ана Тевдорадзе (Бацацашвили), Мариам Гаприндашвили, Кетеван Блуашвили, Гванца Улумбелашвили, Мариам Бериашвили, Ана Диасамидзе, Ирина Челидзе, Лаура Симония, Анна Каландадзе, Гванца Маркарашвили, Тинатин Чаучидзе, Лиззи-Ирине Лобжанидзе. Тренер — Паата Улумбелашвили.
 2021 (квалификация): Мариам Гаприндашвили, Нино Схведиани, Елена Бананашвили, Гванца Улумбелашвили, Мариам Бериашвили, Ана Диасамидзе, Мариам Мушкудиани, Лаура Симония, Тинатин Жгенти, Лиззи-Ирине Лобжанидзе, Нина Цверцвадзе, Анна Каландадзе. Тренер — Паата Улумбелашвили.

Евролига 
 2015 — 6-е место
 2016 — не участвовала
 2017 — 10—12-е место
 2018 — 19—20-е место (7—8-е в Серебряной лиге)
 2019 — 19—20-е место (7—8-е в Серебряной лиге)
 2021 — не участвовала
 2022 — не участвовала

 2015: Мариам Гаприндашвили, Гванца Маркарашвили, Софико Дзидзигури, Ирина Челидзе, Ана-Мариам Кипшидзе, Ирина Кахадзе, Анна Тваури, Нино Стуруа, Яна Задименченко, Анна Каландадзе, Светлана Сосновская, Царина Санадзе, Джульета Санадзе, Тинатин Чаучидзе. Тренер — Паата Улумбелашвили.
 2017: Мариам Гаприндашвили, Нино Кораеви, Ана Бацацашвили, Мария Царенко, Ана-Мариам Кипшидзе, Мариам Бериашвили, Гванца Улумбелашвили, Джульета Санадзе, Ирина Челидзе, Светлана Сосновская, Анна Каландадзе, Гванца Маркарашвили, Тинатин Чаучидзе. Тренер — Паата Улумбелашвили.
 2018: Нино Кораеви, Ана Тевдорадзе (Бацацашвили), Мариам Гаприндашвили, Ана-Мариам Кипшидзе, Джульета Санадзе, Гванца Улумбелашвили, Мариам Бериашвили, Ана Диасамидзе, Ирина Челидзе, Светлана Сосновская, Анна Каландадзе, Гванца Маркарашвили, Тинатин Чаучидзе, Лиззи-Ирине Лобжанидзе. Тренер — Паата Улумбелашвили.
 2019: Мариам Гаприндашвили, Нино Кораеви, Ана Тевдорадзе (Бацацашвили), Тинатин Жгенти, Джульета Санадзе, Гванца Улумбелашвили, Мариам Бериашвили, Ана Диасамидзе, Лаура Симония, Анна Каландадзе, Гванца Маркарашвили, Лиззи-Ирине Лобжанидзе, Нина Церцвадзе. Тренер — Паата Улумбелашвили.

Состав 
Сборная Грузии в квалификации чемпионата Европы 2023 (август-сентябрь 2022)

 Главный тренер — Сулкани Ахвледиани.
 Тренеры —  Изольда Кёрфез.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Федерации волейбола Грузии
 Сборная Грузии на сайте CEV
 Georgia national team. women.volleybox

Грузия
Волейбол в Грузии
Волейбол